Мартіна Хінгіс  і Анна Курнікова виграли титул, у фіналі перемігши пару Олена Дементьєва  і Ліна Красноруцька з рахунком 7–6(7–1), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Кубок Кремля
Кубок Кремля